Talento, aptidão 
Talento (unidade de medida)
Troféu Talento, prémio de música gospel